Ledizione 1994-95 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo venticinquesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Sándor Preisinger del Zalaegerszegi TE con 21 reti.

Classifica finale 

(*) 3 punti di penalizzazione
(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1994-95.
 Nagykanizsai Olajbányász SE e EMDSZ Soproni LC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Vác FC-Samsung e Parmalat FC salve dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1995-1996: Ferencvárosi TC ammesso al turno preliminare.
 Coppa UEFA 1995-1996: Újpesti TE-Novabau ammessa al turno preliminare.
 Coppa Intertoto 1995: Vasas ammesso al primo turno.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionato ungherese di calcio